Fidel puede hacer referencia a:
 Fiel, en latín.
 Fidel, un nombre propio masculino.
 Fidel, un cargo de la corte visigoda, precedente del gardingo.

Además, puede referirse  a las siguientes obras:
 Adeste fideles, himno navideño.
 ¡Fidel!, película de David Attwood sobre la vida de Fidel Castro.
 Looking for Fidel, película documental de Oliver Stone sobre Fidel Castro.

Nombres masculinos